Община Братунац (, ) —  община (муниципалитет) на востоке Республики Сербской в составе БиГ. Центр находится в собственно городе Братунац. Входит в формирующийся регион Биелина (в частности — в субрегион Зворник).

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Братунац составила 21 619 человек, по переписи 1991 года —  33 619 человек.

Этнический состав населения общины Братунац по переписи 1991 года:
 боснийские мусульмане — 21.535 (64,05 %);
 сербы — 11.475 (34,13 %);
 хорваты — 40 (0,11 %);
 югославы — 223 (0,66 %);
 остальные, неопределённые и неопознанные — 346 (1,02 %).
Всего: 33.619 чел.

Населённые пункты 
В состав общины входят 67 населённых пунктов, в том числе город Братунац.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Братунац  

Общины Республики Сербской